

Степнинське сільське поселення — сільське поселення, Олов'яннинський район, Забайкальський край
 Степнинське сільське поселення — сільське поселення, Пластовський район, Челябінська область

Див. також 
 Степне сільське поселення